Ги́нтаре Яутака́йте (; род. 4 июня 1958 года) — литовская, советская певица-вокалистка и пианистка. Позже американская и британская эстрадная певица, а также киноактриса и композитор.

Биография 
Родилась в 1958 году в городе Таураге Литовской ССР.

В 6 лет выиграла на радио детский конкурс с песней, которую написала сама. Окончила консерваторию им. C. Шимкуса в Клайпеде (класс фортепьяно и джазовой импровизации), училась в Вильнюсском университете.

В 1981 году получила первую премию на конкурсе молодых артистов эстрады в Днепропетровске. На заключительном концерте фестиваля «Песня-81» исполнила песню Александра Морозова на стихи Николая Рубцова «В горнице». Работала с джаз-рок ансамблем «Арсенал» Алексея Козлова.

В 1982 году эмигрировала в США. В 1990-х годах жила в Великобритании, где под именем Gintare писала собственную музыку. В 1998 году её песни попали в чарты и ротацию EMI и Sony, а в марте 2000 года был выпущен альбом «Earthless». Проживает в США в регионе Midcoast штата Мэн.

Семья 
 Муж — Кит Маккёрди, компьютерный специалист;
 Дочь — Элизабет-Грейша (род. 2005);
 Сыновья от первого брака — Джейсон (род. 1985) и Мартин (род. 1987).

Репертуар 
 «В горнице» (Александр Морозов — Николай Рубцов)
 «В сердце клевера» (Гинтаре Яутакайте — Гинтаре Яутакайте)
 «Двух дорог пересеченье» (Марк Минков — Юрий Энтин)
 «Признание» (Виктор Резников — Виктор Резников)
 «Судьба» (Виктор Резников — Анатолий Монастырёв, Ольга Писаржевская)

Фильмография

Роли в кино

Вокальные партии в фильмах 
 1980 — «Карьера Дичюса» (лит. «»)
 1992 — «Похищение Европы» (Украина)

Композитор 
 1992 — «Похищение Европы» (Украина)

Дискография 
 2000: Earthless
 2003: Feathermark
 2009: Kol prašvis

Примечания

Ссылки 
 
 Страница, посвящённая Гинтаре Яутакайте, на сайте «Красная книга российской эстрады»
 YouTube. Документальный фильм "Капитан с Благодатной"
 Интервью на Радио Свобода, 2019

Русские эмигранты третьей волны в США